Museo dell'Ottocento (Ferrara)
 Museo dell'Ottocento (Pescara)